Alexander Galt ist der Name folgender Personen:

* Alexander Galt (Bildhauer) (1827–1863), amerikanischer Bildhauer 
 Alexander Tilloch Galt (1817–1893), kanadischer Politiker und Unternehmer